Храм — архітектурна споруда, призначена для здійснення богослужінь і релігійних обрядів.
 Храм, храмове свято — релігійне свято на честь святого або релігійної події, за якими названо храм.
 Храм — у переносному сенсі — місце, яке викликає почуття глибокої пошани, або галузь, сфера високих духовних цінностей.
 Храм — інша назва річки Храмі.
 «Храм» — фантастичне оповідання Говарда Лавкрафта.

Див. також 
 Єрусалимський храм

Примітки